Die Rollstuhlcurling-Weltmeisterschaft 2012 war die 8. Austragung der Welttitelkämpfe im Rollstuhlcurling. Das Turnier fand vom 18. bis 25. Februar des Jahres erstmals in der südkoreanischen Stadt Chuncheon, Provinz Gangwon-do, statt. Gespielt wurde im Uiam Ice Rink. Im Finale konnte sich Russland klar gegen die Gastgeber mit 9:1 durchsetzten. Für Russland war es der erste Gewinn einer Goldmedaille.

Gespielt wurde ein Rundenturnier (Round Robin), was bedeutet, dass Jeder gegen jeden antritt.

Qualifikation 
 Gastgeber
 
 Die sieben Bestplatzierten der Rollstuhlcurling-Weltmeisterschaft 2011 (ohne Gastgeber)
 
 
 
 
 
 
 
 Die beiden Erstplatzierten aus dem Qualifikationsturnier 2011 in Lohja, Finnland.

Teilnehmer

Tabelle der Round Robin 
Die Volksrepublik China, Russland und Südkorea qualifizierten sich direkt für die Play-offs. Wegen Punktgleichheit mussten die Vereinigten Staaten und die Slowakei den letzten Play-off-Platz ausspielen. Norwegen und Italien stiegen aus der Weltmeisterschaftsgruppe ab.

Ergebnisse der Round Robin

Runde 1 
 Sonntag, 19. Februar 2012 09:30

Runde 2 
 Sonntag, 19. Februar 2012 15:30

Runde 3 
 Montag, 20. Februar 2012 09:30

Runde 4 
 Montag, 20. Februar 2012 15:30

Runde 5 
 Dienstag, 21. Februar 2012 09:30

Runde 6 
 Dienstag, 21. Februar 2012 15:30

Runde 7 
 Mittwoch, 22. Februar 2012 09:30

Runde 8 
 Mittwoch, 22. Februar 2012 15:30

Runde 9 
 Donnerstag, 23. Februar 2012 09:00

Tie-Breaker 
 Donnerstag, 23. Februar 2012 14:30

Play-off 
Die Play-offs wurden im Page-Playoff-System ausgetragen.

Erster gegen Zweiter 
 Freitag, 24. Februar 2012 09:30

Dritter gegen Vierter 
 Freitag, 24. Februar 2012 09:30

Halbfinale 
 Freitag, 24. Februar 2012 15:30

Spiel um Bronzemedaille 
 Samstag, 25. Februar 2012 10:00

Finale 
 Samstag, 25. Februar 2012 14:00

Endstand

Weblinks 
 wwhcc2012.curlingevents.com – Offizielle Seite der WM 2012 (englisch)
 Ergebnisdatenbank der World Curling Federation (englisch)

2012
Weltmeisterschaft Rollstuhl
Sportveranstaltung in Chuncheon
Behindertensport (Südkorea)
Curling (Südkorea)